Pago peut désigner:

 Pago, volcan de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Pago (jus de fruit), marque de jus de fruits ;
 Pago Pago, capitale de facto des Samoa américaines ;
 Pago del Vallo di Lauro, commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie en Italie ;
 Pago Veiano, commune italienne de la province de Bénévent dans la région Campanie en Italie.

Voir aussi 

 
 Pagano